Le nom allemand Münster correspond au mot français  ou .

Patronymes 

 Arno Münster (1942-), historien franco-allemand, philosophe et spécialiste de la philosophie politique contemporaine.
 Georg, comte de Münster (1776–1844), paléontologue allemand.
 Hugo Eberhard zu Münster-Meinhövel (1812-1880), général prussien.
 Sebastian Münster (1488-1552), savant humaniste allemand.

Toponymes

Münster, commune de Bavière.
 Münster, municipalité de Hesse.
 Münster, ville-arrondissement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Révolte de Münster, voir ci-dessous.
 
 USC Münster, voir ci-dessous.
 Principauté de Münster, ancien territoire du Saint-Empire romain germanique, fondé en 1803 et recouvrant une partie de la principauté épiscopale de Münster.
 Bad Münster am Stein-Ebernburg, ancienne commune de Rhénanie-Palatinat.
 Münster-Sarmsheim, commune de Rhénanie-Palatinat.
 Stuttgart-Münster, arrondissement municipal de la cité de Stuttgart.
 Münster, quartier de la ville de Creglingen dans le Bade-Wurtemberg.
 Münster, quartier de la ville de Gaildorf dans le Bade-Wurtemberg.

Münster, commune du Tyrol.

Münster, localité et ancienne commune du canton du Valais aujourd'hui intégrée à Münster-Geschinen.
 Münster-Geschinen, commune du canton du Valais.

Histoire 
 Révolte de Münster, épisode tragique qui a lieu à Münster entre  et , qui témoigne des troubles sociaux et religieux qui accompagnent la Réforme protestante en Allemagne.
  (de  et d').

Sport 
 USC Münster, club de volley-ball féminin allemand, localisé à Münster.

Voir aussi 
 Klingenmünster, commune du Palatinat en Allemagne.
 Maursmünster, nom en allemand de la commune alsacienne de Marmoutier.
 Val Müstair, vallée helvético-italienne.